Гугаркская епархия Армянской Апостольской церкви () — действующая епархия Армянской Апостольской церкви, в юрисдикцию которой входят Лорийская и Тавушская области Армении. Центром является город Ванадзор. Предводителем епархии является епископ Сепух Чулджян.

См. также 
 Список епархий ААЦ
 Список армянских храмов

Примечания 

Епархии Армянской Апостольской церкви
Тавушская область